Medveje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 32 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 31 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji